Wurm – rzeka w Niemczech
 Wurm Online – gra komputerowa z gatunku MMORPG
 Stephen Wurm – australijski językoznawca
 (1785) Wurm – planetoida

Zobacz też 
 Würm